Miasta w USA:
 North Hero – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Grand Isle
Gminy w USA:
 North Hero (ang. North Hero Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 North Hero (ang. North Hero Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Grand Isle